Хуан Хосе Сегура ():
 Сегура, Хуан Хосе (1901—1964) — мексиканский художник и кинорежиссёр.
 Сегура, Хуан Хосе (1923—1993) — аргентинский историк.